James Bond (1900–1989) amerikai ornitológus
 James Bond, a 007-es ügynök, Ian Fleming író regényalakja